B.III ist die Bezeichnung zweier deutscher Flugzeugtypen aus dem Ersten Weltkrieg:

 AEG B.III, Aufklärungs- und Schulflugzeug
 Albatros B.III, Aufklärungs- und Schulflugzeug

BIII